Tirul a fost inclus în programul olimpic de la prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne din 1896, cu excepția celor din 1912 și celor din 1928.

Clasament pe medalii 
Lista actualizată după Jocurile Olimpice de vară din 2012.

Legendă
 România
 Republica Moldova

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Tir la Comitetul Olimpic Internațional
  Tir la Jocurile Olimpice  pe Sports Reference